Kychenthal steht für
Louis Kychenthal (gest. 1943), Kaufhausunternehmer  
Otto Kychenthal (1777–1841), Apotheker und Begründer einer Heilanstalt in Mecklenburg
Kychenthal (Schwerin), Warenhaus
Siehe auch:
Küchenthal